Princesa Isabel kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Princesa Isabel (ort), Paraíba, 
 Princesa Isabel (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar